Ерманос Дијаз има више значења:

 Ерманос Дијаз (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ерманос Дијаз (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику